Александр Асанов: Асанов, Александр Александрович (род. 1984) — казахстанский хоккеист.
 Асанов, Александр Алексеевич (1953—2003) — советский и казахстанский спортивный стрелок.